North Richmond ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 North Richmond (Kalifornien)
 North Richmond (New Hampshire)
 North Richmond (Ohio)

in Australien:
 North Richmond (New South Wales)
 North Richmond (Victoria)